Сезан () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сезан () — коммуна во Франции, департамент Канталь

См. также 
 Сезанн
 Сезанн (Марна)